

Niemcy 
 Waldkirch – dzielnica Waldshut-Tiengen
 Waldkirch – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen
 Waldkirch – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Emmendingen

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Komorówko

Szwajcaria 
 Waldkirch – miasto

Zobacz też 
 Waldkirchen